Falconetti (personnage de fiction)
Gérard Falconetti
Renée Falconetti, nom de scène : "Falconetti"
Sonny Falconetti
Dino Falconetti